Аркада́г ( — «покровитель»):
 «Аркадаг» (с вариантом «Герой-Аркадаг») — официальный и самый распространённый титул второго президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова (2007—2022).
 Аркадаг (город) — новый город (с 20 декабря 2022 года), административный центр Ахалского велаята Туркменистана, пригород Ашхабада. Город назван в честь Гурбангулы Бердымухамедова.
 Монумент «Аркадаг» — прижизненный конный памятник второму президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.
 «Аркадаг» — погранично-сторожевой корабль Государственной пограничной службы Туркменистана.
 «Аркадаг» — парк в городе Ашхабад.

См. также 
 Аркадак